Die Swiss Indoors Basel 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Oktober 2022 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Erste Bank Open gespielt, die wie die Swiss Indoors zur Kategorie ATP Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Sieger aus dem Jahr 2019 waren im Einzel Roger Federer, im Doppel die Paarung aus Jean-Julien Rojer und Horia Tecău. Federer konnte seinen Titel verteidigen, er holte somit seinen 10. Turniersieg in Basel, zugleich war der 103. Titel der letzte seiner Karriere. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier in den beiden Vorjahren nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 2'276'105 Euro, das Preisgeld bei 2'135'350 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Oktober 2022 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen ein Lucky Loser im Einzel und eine Paarung im Doppel.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Münchenstein